Johannes Martin Olsen kan henvise til flere personer:

 Johannes Martin Olsen (arkitekt) (1881-1959) – dansk arkitekt, virksom i Slagelse
 Johannes Martin Olsen (politiker) (født 1933) – færøsk politiker, tidligere medlem af Folketinget